Okręty US Navy o nazwie USS lub USNS "Comet":
 Pierwszy  był szkunerem, który został okrętem korsarskim w 1812 i pozostawał w tej służbie przynajmniej do 1813.
 Drugi  był okrętem patrolowym. W służbie od lutego do sierpnia 1918.
 Trzeci  był transportowcem. W służbie w latach 1944-46.
 Czwarty USNS "Comet" (T-AK-269) był okrętem transportowym. Od 1958 do 1985 w służbie pomocniczej. Od tego czasu w rezerwie.

Comet